Federico Delbonis e Máximo González erano i detentori del titolo e lo hanno difeso battendo in finale Luke Bambridge e Jonny O'Mara con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (quarti di finale)
  Leonardo Mayer /  João Sousa (primo turno)

 Roman Jebavý /  Andrés Molteni (semifinale)
 Luke Bambridge /  Jonny O'Mara (finale)

Wildcard 

  Thomaz Bellucci /  Rogério Dutra Silva (semifinale)

 Igor Marcondes /  Rafael Matos (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brasil Open 2019